Димитрове — колишня радянська назва деяких населених пунктів України.

Селище міського типу
 Димитрове — колишня назва смт Олександрійське (Кіровоградська область, Олександрійська міська рада)
Села
 Димитрове — колишня назва села Квітневе (Київська область, Броварський район)
 Димитрове — колишня назва села Новоігорівка (Кіровоградська область, Устинівський район)
Селища
 Димитрове — колишня назва селища Котлине (Донецька область, Покровський район)
 Димитрове — колишня назва селища Зарічне (Запорізька область, Оріхівський район)

Див. також 
 Димитров
 Димитрова